Peralta se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Iris Edith Peralta
 Marcela Peralta
 Paola Peralta